Лас Мулас има више значења:

 Лас Мулас (Минатитлан), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Лас Мулас (Топија), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лас Мулас (Ваље де Сантијаго), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лас Мулас (Хамај), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Мулас (Сан Хуан де лос Лагос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Мулас (Маинеро), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лас Мулас (Теул де Гонзалез Ортега), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику